2 miejscowości w Polsce: 
 Wola Lubecka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ryglice 
 Wola Lubecka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław